Tělovýchovná jednota Sokol Klenovice na Hané je moravský fotbalový klub z Klenovic na Hané, který byl založen v roce 1930 pod názvem Sokol Klenovice na Hané. Od sezóny 2016/17 hraje I. B třídu Olomouckého kraje – sk. A (7. nejvyšší soutěž).

Největším úspěchem klubu bylo odehrání jednoho ročníků v 5. nejvyšší soutěži (2014/15).

Soupiska 

Aktuální k datu: 04.01.2017

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1930
Klenovice na Hané